BWZK steht als Abkürzung für:
 Bauwerkszuordnungskatalog

BwZK steht als Abkürzung für:
 Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Abkürzung